AIH steht für:
 Académie internationale d’héraldique, Internationale Akademie für Heraldik, Mitveranstalterin des Internationalen Kongresses für Genealogie und Heraldik
 American Institute of Hydrology
 American IronHorse, ehemaliger US-amerikanischer Motorradhersteller
 Art Institute of Houston
 Artificial Insemination by Husband, künstliche Befruchtung
 Australian Institute of Horticulture
 Autoimmunhepatitis, eine zum Spektrum der hepatobiliären Autoimmunerkrankungen zählende Krankheit
 Aiambak Airport (IATA-Code), Flughafen auf Papua-Neuguinea
 Air Incheon (ICAO-Code), südkoreanische Frachtfluggesellschaft
 Airtours International (ICAO-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft

aih steht für:
 Ai-Cham (ISO-639-3-Code), eine der Kam-Sui-Sprachen in zwei Orten des Kreises Libo (Qiannan), Autonomer Bezirk der Bouyei und Miao Qiannan, Provinz Guizhou, VR China

.aih steht für:
 Dateiendung in ESRI

Abkürzung